El término Quid puede referirse a:

 La moneda QUID o Unidad Intergaláctica Cuasi Universal.
 La enciclopedia  Quid.
 Quid pro quo, sentencia latina.
 La quididad, término que significa a la esencia en la filosofía escolástica.